De NASCAR Cup Series 2022 is het 74e seizoen van het belangrijkste NASCAR-kampioenschap dat in de Verenigde Staten gehouden wordt. Het seizoen startte op 20 februari met de Daytona 500, die werd gewonnen door Austin Cindric. Het kampioenschap eindigt op 6 november met de NASCAR Cup Series Championship Race in Phoenix (Arizona). Todd Gilliland, Austin Cindric en Harrison Burton debuteren dit jaar terwijl Aric Almirola bekend heeft gemaakt dat dit zijn laatste jaar zal zijn.

Kalender

Teams en Coureurs

Klassement 
Vet - Pole position winnaar. 1 - stage 1 winnaar. 2 - Stage 2 winnaar. 3 - Stage 3 winnaar (alleen tijdens de Coca Cola 600) * - Meeste ronde aan de leiding gelegen

Zie ook 
Engelse Wikipedia

Externe Link 
nascar.com

NASCAR